Првенство Енглеске у рагбију 2012/13. (службени назив: 2012–13 Aviva Premiership) је било 26. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској. 

Из лиге је испао Лондон велш, а титулу је освојио Лестер пошто је у финалу на Твикенаму победио Нортхемптон.

Учесници

Табела 

Напомене:

1. Место у купу шампиона обезбедили су Сараценс, Лестер, Харлеквинс, Нортхемптон, Глостер и Ексетер.

2. У европски челинџ куп отишли су Вустер, Сејл, Лоднон ајриш, Воспс и Бат.

3. У другу лигу испао је Лондон велш.

Плеј оф 

Полуфинале

Лестер - Харлеквинс 33-16

Сараценс - Нортхемптон 13-27

Финале

Лестер - Нортхемптон 37-17

Индивидуална статистика 

Највише поена

  Ник Еванс 250, Харлеквинс
  Фреди Бурнс 245, Глостер
  Герет Стинсон 194, Ексетер
  Енди Гуд 191, Вустер
  Чарли Хоџсон 157, Сараценс

Највише есеја

  Том Варднел 13, Воспс
  Кристијан Вејд 13, Воспс
  Џејми Елиот 10, Нортхемптон
  Дени Кер 8, Харлеквинс
  Џони Меј 8, Глостер

Посећеност утакмица 

Подаци се односе само на утакмице које су тимови играли као домаћини.

 Бат 11.516
 Ексетер 8.144
 Глостер 14.037
 Харлеквинс 19.966
 Лестер 21.391
 Лондон ајриш 9.471
 Вустер 11.786
 Њукасл 5.090
 Нортхемптон 12.765
 Сејл 7.291
 Сараценс 16.739
 Воспс 9.314

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 2012.
Рагби у 2013.